Do rywalizacji w drugiej rundzie Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiło 18 reprezentacji. Zostały one podzielone na sześć grup, w których znalazły się po 3 zespoły.

Do grupy N trafiły reprezentacje Polski, Brazylii oraz Bułgarii.

Mecze w grupie N rozegrane zostały pomiędzy 30 września a 2 października w PalaRossini w Ankonie.

Tabela

Mecze

Polska - Brazylia 
Czwartek, 30 września 2010
21:05 (UTC+2) - PalaRossini, Ankona - Widzów: 5 650
Czas trwania meczu: 82 minuty

Bułgaria - Polska 
Piątek, 1 października 2010
17:05 (UTC+2) - PalaRossini, Ankona - Widzów: 2 800
Czas trwania meczu: 79 minut

Brazylia - Bułgaria 
Sobota, 2 października 2010
21:05 (UTC+2) - PalaRossini, Ankona - Widzów: 6 050
Czas trwania meczu: 75 minut

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010